Związek Strzelecki
 Związek Sybiraków